Röttenbach, une commune de Bavière (Allemagne), dans l'arrondissement d'Erlangen-Höchstadt, district de Moyenne-Franconie ;
 Röttenbach, une commune de Bavière (Allemagne), dans l'arrondissement de Roth, district de Moyenne-Franconie.

Voir aussi :